Olaszország
Quarna Sopra, település Olaszországban, Piemont régióban, Verbano-Cusio-Ossola megyében
Quarna Sotto, település Olaszországban, Piemont régióban, Verbano-Cusio-Ossola megyében